Arnold II av Flandern (), född 960/61, död 30 mars 987 i Gent i Flandern, var regerande greve av Flandern från 964 till sin död.

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Bibliografi 

 

Födda 960-talet
Avlidna 987
Män